Maraunen ist ein deutscher Ortsname:
 Maraunen, bis 1928 Neu Maraunen, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Biedowo im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Ostpreußen
 Maraunen, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, seit 1946: Michailowskoje (Kaliningrad) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Maraunen, Kreis Heilsberg, Ostpreußen, seit 1945: Morawa (Lidzbark Warmiński) im Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Maraunen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Moruny im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Groß Maraunen
 Neu Maraunen
 Maraunenhof